Belladonna est le nom latin de la belladone.

Œuvres

Cinéma 
 Bella Donna, un film réalisé par George Fitzmaurice, sorti en 1923 ;
 Bella Donna, un film réalisé par Robert Milton, sorti en 1934 ;
 Bella Donna, un film réalisé par Peter Keglevic, sorti en 1983.

Littérature 
 Belladonna (2012), un roman croate de Daša Drndić.

Musique 
 Bella Donna, un album de la chanteuse américaine Stevie Nicks sorti en 1981 ;
 Belladonna, le onzième album du musicien québécois Daniel Lanois sorti en 2005.

Personnes 
 Giorgio Belladonna (1923-1995), est un joueur de bridge ;
 Joey Belladonna (1960-), est un chanteur et musicien américain ;
 Belladonna (1981-), est une actrice pornographique américaine ;
 Belladonna, est un groupe de rock italien.